Camarasa ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco José Camarasa (* 1967), spanischer Fußballspieler
 Hermenegildo Anglada Camarasa (1871–1959), katalanisch-spanischer Maler des Postimpressionismus und des Jugendstils
 Víctor Camarasa (* 1994), spanischer Fußballspieler

Camara bezeichnet:
 Camarasa (Lleida), spanische Gemeinde in der Comarca Noguera, Provinz Lleida, Katalonien
 Camarasa Stausee (Pantà Camarasa), Stausee des Flusses Noguera Pallaresa nahe der spanischen Gemeinde Camarasa